Svenska cupen 1942 var den andra säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med finalen på Råsunda i Stockholm, där Gais besegrade IF Elfsborg med 2–1 inför  åskådare.

Matcher

Kvalomgång

Omspel

Omgång 1

Omgång 2

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Spelträd

Källor 
Bolletinen.se

Referenser

1942
Svenska cupen
Fotbollssäsongen 1942